Ribbeck steht für:

 Ribbeck (Nauen), Ortsteil von Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Ribbeck (Zehdenick), Ortsteil von Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Ribbeck (Adelsgeschlecht), märkisches Adelsgeschlecht
 Schloss Ribbeck, Schloss in Ribbeck, Nauen
 Ribbeck-Haus, Wohnhaus in Berlin

Ribbeck ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Ribbeck (1790–1847), deutscher Geistlicher und Gymnasiallehrer
 Erich Ribbeck (* 1937), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Ribbeck (1783–1860), deutscher Geistlicher
 Hans Georg von Ribbeck (1689–1759), deutscher Adliger
 Hans Georg Karl Anton von Ribbeck (1880–1945), Gutsbesitzer und Gegner des NS-Regimes

 Julia Ribbeck, deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Katharina Ribbeck, deutsch-amerikanische Biochemikerin und Biophysikerin
 Konrad Gottlieb Ribbeck (1759–1826), deutscher Theologe
 Otto Ribbeck (1827–1898), deutscher Klassischer Philologe
 Otto von Ribbeck (1815–1873), preußischer Generalmajor
 Ulrike von Ribbeck (* 1975), deutsche Filmregisseurin
 Wilhelm Ribbeck (1793–1843), deutscher Offizier, Rendant und Schriftsteller
 Woldemar Ribbeck (1830–1902), deutscher Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, Ballade von Theodor Fontane (1889)